Вінтон Мотор Рейсвей — гоночна траса у Вінтоні, поблизу міста Беналла, Вікторія, Австралія.

Історія 
Плани щодо зведення траси у містечку Вінтон виникли 1960 року. На її побудову пішло дванадцять місяців.

Перші перегони на треку відбулись 26 листопада 1961 року.

Переможці автоперегонів на трасі

Переможці чемпіонату Супербайк

Чемпіонат Formula X-treme

Посилання 
 Офіційний сайт
 Trackpedia guide to Winton Raceway 
 Circuit info from official V8 Supercar site

Спорт в Австралії
Гоночні траси Австралії